Příjmení Sequens (v přechýlené podobě Sequensová; Sequanus je označení příslušníka kmene Sekvanů, Sequana je starý latinský název řeky Seiny) může označovat různých osobností:

 Blahoslav Sequens (1921–2007), český fotbalista
 Jiří Sequens (1922–2008), český filmový a televizní režisér
 František Sequens (1836–1896), český malíř
 Richard Sequens (* 1956, Plzeň), český lékař a politik
 Edvard Sequens (* 1966, Plzeň), český energetický expert a ekologický aktivista

Externí odkazy